Казначич, Иван:
 Казначич, Иван Август — далматинский писатель.
 Казначич, Иван Антон — далматинский поэт.